Denumirea de Roggendorf se poate referi la:
 Roggendorf, comună în landul Mecklenburg-Pomerania Inferioară, Germania;
 Roggendorf, denumirea germană a satului Kiszsidány, județul Vas, Ungaria.